Kněževes je název několika obcí v České republice

 Kněževes (okres Blansko), obec v okrese Blansko
 Kněževes (okres Praha-západ), obec v okrese Praha-západ
 Kněževes (okres Rakovník), městys v okrese Rakovník
 Kněževes (okres Žďár nad Sázavou), obec v okrese Žďár nad Sázavou

Externí odkazy